Świerczewo – część Poznania
 Staw Świerczewo
 Świerczewo – część Szczecina
 Świerczewo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Świerczewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard
 Świerczewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Inne:
 Jabłonka-Świerczewo

Zobacz też: Świerczów, Świerszczewo